Административно-территориальное деление Молдавии в текущем виде определяется Конституцией и законом Республики Молдова № 764-XV от 27.12.2001 г. «Об административно-территориальном устройстве Республики Молдова», и было сформировано 29 января 2002 года. Закон выделяет 2 уровня административно-территориального деления. На первом уровне находятся 32 района, 13 муниципиев, автономное территориальное образование Гагаузия и административно-территориальные единицы левобережья Днестра, которым может быть предоставлен особый статус. Муниципий Бендеры и административно-территориальные единицы Левобережья Днестра находятся под фактическим контролем непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика. На втором уровне административно-территориального деления Молдавии находятся города, сёла и коммуны, являющиеся объединением нескольких сёл.

Типы административно-территориальных единиц 
Административно-территориальными единицами минимального уровня являются сёла, коммуны и города. Село является административно-территориальной единицей, объединяющей сельское население на основе общности территории, географических условий, экономических и социально-культурных связей, традиций и обычаев. Несколько сёл, в зависимости от экономических, социально-культурных, географических и демографических условий, могут объединиться и образовать одну административно-территориальную единицу второго уровня — коммуну. Село, в котором расположен совет села или коммуны, называется селом-резиденцией. Также сёла могут быть частью города и не образовывать отдельно административно-территориальной единицы второго уровня.

Город является более развитой по сравнению с селом в экономическом и социально-культурном отношении административно-территориальной единицей, которая объединяет городское население, имеет соответствующую инфраструктуру, промышленные и торговые структуры. Большая часть городского населения занята в промышленном производстве, сфере обслуживания населения, различных областях интеллектуальной деятельности, культурной и политической жизни. Город, в котором расположен районный совет, называется городом-резиденцией.

В соответствии с молдавским законодательством некоторые города могут быть признаны муниципиями. Муниципий является населённым пунктом городского типа, играющим особую роль в экономической, социально-культурной, научной, политической и административной жизни страны и имеющим важные промышленные и торговые структуры, учреждения образования, здравоохранения и культуры. Статус муниципия в Молдавии имеют 13 городов: Кишинёв, Бельцы, Бендеры, Комрат, Тирасполь, Кагул, Чадыр-Лунга, Единец, Хынчешты, Оргеев, Сороки, Страшены и Унгены.

Район является административно-территориальной единицей, включающей сёла (коммуны) и города, объединенные территорией, экономическими и социально-культурными связями. Город, в котором расположен районный совет, является городом-резиденцией. Район носит наименование города-резиденции.

В составе Республики Молдова выделяется административное территориальное образование Гагаузия, статус которого регулируется отдельным законом. Гагаузия включает в себя административно-территориальные единицы первого уровня муниципий Комрат, города, сёла и коммуны. В законе «Об административно-территориальном устройстве Республики Молдова» административно-территориальное деление левобережья Днестра установлено аналогично административно-территориальному делению Гагаузии. При этом указано, что оно будет уточнено в случае урегулирования Приднестровского конфликта и установлено отдельным органическим законом.

Административно-территориальные единицы первого уровня

Административно-территориальное деление в 1991—1998

1991—1994 
После обретения независимости в результате распада СССР Молдавия сохранила административно-территориальное деление, существовавшее в Молдавской ССР. Изменения были связаны только с переименованием части населённых пунктов в стране, что было в большинстве случаев связано с избавлением от советской топонимики.

На первом уровне административно-территориального деления Молдавии находились 40 районов и 10 городов республиканского подчинения, а на втором — 11 городов районного подчинения, 49 посёлков городского типа и 831 сельсовет.

1995—1998 
7 декабря 1994 Парламентом Молдавии был принят закон об административно-территориальном устройстве Республики Молдова. В предыдущее административно-территориальное устройство вносились следующие изменения:
 Вместо административно-территориальных единиц «город республиканского подчинения» вводилось понятие «муниципий». Четыре города республиканского подчинения Бельцы, Бендеры, Кишинёв и Тирасполь получали статус муниципия, а города республиканского подчинения Дубоссары, Кагул, Оргеев, Рыбница, Сороки, Унгены становились частями соответствующих районов.
 Упразднялось понятие посёлка городского типа. Большая часть посёлков городского типа получала статус города, остальные — села.
 Вместо сельсоветов вводились коммуны, объединяющие одно или несколько сёл.
 Увеличивалась территория муниципия Кишинёва путём включения части территорий соседних районов — Криулянского, Новоаненского и Яловенского.
 В структуру административно-территориального деления вводилось понятие автономного территориального образования Гагаузия, которое номинально состояло из 3 районов — Вулканештского, Комратского и Чадыр-Лунгского. Отдельным законом об особом правовом статусе Гагаузии предполагалось что позже в этих районах, а также в соседних Бессарабском и Тараклийском районах, пройдёт референдум, в результате которого в состав Гагаузии будут включены населённые пункты в этих районах, где доля гагаузского населения будет выше 50 % и населённые пункты, где доля гагаузского населения будет ниже 50 %, но изъявившего желание статью частью автономного образования. Окончательные результаты были закреплены в результате реформы административно-территориального устройства 1999 года.

Административно-территориальное деление в 1999—2002 
12 ноября 1998 Парламентом Республики Молдова был принят новый закон № 191 «Об административно-территориальном устройстве Республики Молдова», который вводил новое административно-территориальное устройство и вступил в силу 1 января 1999. Упразднялось районное деление. На первом уровне административно-территориального деления находились 9 уездов, муниципий Кишинёв, автономное территориальное образование Гагаузия и административно-территориальные единицы левобережья Днестра, которым мог быть предоставлен особый статус. Статус муниципия, помимо Кишинёва, получили все уездные центры, административный центр Гагаузии и 4 города в составе левобережья Днестра. Новое административно-территориальное деление схоже с административно-территориальным делением, существовавшим на территории Молдавии в период её нахождения в составе Румынии в 1918—1940 годах.

После протестов болгарского населения, составлявшего большинство в упразднённом Тараклийском районе, 22 октября 1999 года парламент выделил из состава Кагульского уезда Тараклийский уезд, который повторял границы Тараклийского района. Перед возвратом к районному делению в 2002 году, административно-территориальное деление выглядело следующим образом:

После победы на парламентских выборах 2001 года коммунистов, парламент принял закон, который восстанавливал старое административно-территориальное деление, за исключением Гагаузии и Левобережья Днестра которые сохраняли свой статус. Относительно старого деления вносились некоторые изменения. Так, не был восстановлен Кайнарский район, а Дубоссарский район восстановлен в границах его территории, находящейся на правом берегу Днестра. Данное административно-территориальное устройство вступило в силу 29 января 2002 года и действует до сих пор с несущественными изменениями на уровне сёл и коммун.

См. также 
 Административное деление Кишинёва
 Административно-территориальное деление Приднестровской Молдавской Республики

Примечания

Источники

Ссылки 
 Закон об административно-территориальном устройстве Республики Молдова от 27 декабря 2001 года
 Закон 2003 года о внесении изменений и дополнений в Закон об административно-территориальном устройстве
 Выдержки из закона об административно-территориальном устройстве Республики Молдова от 12 ноября 1998 года